Schneideramtshaus steht für

 Schneideramtshaus (Hamburg)
 Schneideramtshaus (Hannover)